MALP:

 MALP (Мауи) - Maui Association of Landscape Professionals – ассоциация профессионалов ландшафта Мауи (АПЛМ).

 MALP (Юта) - Master of Arts in Language Pedagogy - Мастер искусства преподавания Языка - факультативная дисциплина, продвигаемая Департаментом Языка и Литературы штата Юта.

 MALP (литература) - Man Asian Literature Prize - азиатская литературная премия, вручаемая группой компания Man.

 MALP-2 - Macrophage-Activating Lipopeptide - активируемые макрофагами липопептиды. Синтетический, добываемый из микоплазмы липопептид. Молекулы выражены патогенами, которые взаимодействует с толл-подобными рецепторами, служа посредником для передачи и стимуляции иммунологического эффекта.

 M.A.L.P. – Mobile Analytic Laboratory Probe – мобильная аналитическая тестовая лаборатория-зонд, одна из земных технологий во Вселенной «Звёздных врат».

Примечания